Серениссима ( — «светлейшая», «сиятельнейшая»):

 La Serenissima, торжественное название Венецианской республики, титул, связанный с титулом князей и византийских императоров (galenotatos). Официально использовался всеми высшими должностными лицами Венеции, включая дожей;
 Serenissima Repubblica di San Marino — полное официальное название Сан-Марино
 Scuderia Serenissima, автогоночная команда в начале 1960-х.
 Прозвище сборной Сан-Марино по футболу.